Teng kan som auktorsförkortning betyda:

 H. T. Teng
 Shu Chün Teng

Robotskapade auktorsförkortningar